

Geografia

Francia 
 Collonges – comune nel dipartimento dell'Ain (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Collonges-au-Mont-d'Or – comune nella metropoli di Lione (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Collonges-la-Rouge – comune nel dipartimento della Corrèze (Nuova Aquitania)
 Collonges-lès-Bévy – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Collonges-lès-Premières – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Collonges-sous-Salève – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Collonges – comune nel distretto di Saint-Maurice (Canton Vallese)

Pagine correlate 
 Collonge – pagina di disambiguazione
 Collongues – pagina di disambiguazione